Bronze steht für:

 Bronzeguss, ein Gießverfahren, bei dem flüssige Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn, in eine Form gegossen wird, um den gewünschten Gegenstand aus Bronze herzustellen.
 Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn
 ein Kunstwerk aus Bronze, siehe Bronzebildwerk
 alte Bezeichnung für Metalleffektpigment
 Bronzemedaille im Sport
 Bronze (Manga), japanische Mangaserie
 Bronze (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2015

Bronze ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Bronze (* 1952), britischer Bassist
 Lucy Bronze (* 1991), englische Fußballspielerin